Tamiang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tamiang, administrativ by, Banten, 
 Kecamatan Tamiang, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar